Cet article traite la saison 2012-2013 du Mouloudia d'Alger. Les matchs se déroulent essentiellement en Championnat d'Algérie de football 2012-2013, mais aussi en Coupe d'Algérie de football 2012-2013.

Championnat

Résultats

Classement du championnat 

mis à jour le

Coupe d'Algérie

Notes et références 

2012-2013
Alger, MC